BUW peut désigner :
 aéroport Betoambari, un aéroport desservant la ville de Bau-Bau, en Indonésie ;
 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (en français, bibliothèque de l'université de Varsovie).

Code IATA des aéroports